Тапи:

Топоним
 Тапи — самая длинная река Южного Таиланда;
 Тапи — округ в индийском штате Гуджарат;
 Тапти или Тапи — река в Индии.

Фамилия
 Тапи, Бернар (1943—2021) — французский предприниматель и государственный деятель, министр по делам городов (1992—1993).
 Тапи, Мишель (1909—1987) — французский искусствовед, художественный критик и художник.

Фантастическое
 тапи — вымышленное племя из фильма «Человек ниоткуда»

Аббревиатура
 ТАПИ — проект газового трубопровода через Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

См. также 
 Тапио
 Тапия
 Таппи
 TAPPY
 TAPI